Hurz je starší německý název pro:

 Zhořec (Manětín) – vesnici spadající pod město Manětín v okrese Plzeň-sever
 Zhořec (Bezdružice) – vesnici spadající pod město Bezdružice v okrese Tachov